Gémerek – játékfilm
 Gémerek – televíziós sorozat